Geografie
 Orciano Pisano - gemeente in Italie 
 Pisano - gemeente in Italie 
 Pisano Etneo - plaats in de Italiaanse gemeente Zafferana Etnea

Personen (achternaam)
 Andrea Pisano (c.1290-1348) - Italiaanse beeldhouwer en architect 
 Francesco Pisano (1986) Italiaanse voetballer
 Giovanni Pisano (c.1250-1314) - Italiaanse beeldhouwer en architect 
 Giovanni Pisano (voetballer) (1968) - Italiaanse voetballer
 Giunta Pisano (13e eeuw) - Italiaanse kunstschilder
 Leonardo Pisano (c. 1170- c. 1259) bekend als Fibonacci - Italiaanse wiskundige
 Nicola Pisano (1220-c.1278) - Italiaanse beeldhouwer
 Vittore Pisano (c.1395-c.1455) bekend als Pisanello - Italiaanse kunstschilder en medailleur